Le muya est une langue parlée en Chine.
 Muya est une commune de la ville de Mbuji-Mayi en la République démocratique du Congo